Sessa (motorfietsmerk), een  historisch merk van motorfietsen.
Sessa (persoon), een mythische personage uit India.
Sessa (plaats), een plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Ticino.

Zie ook
Sessa Aurunca, gemeente in de Italiaanse provincie Caserta.
Sessa Cilento, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno.